Shadwell kan syfta på:

Shadwell, Gloucestershire - en ort i Gloucestershire, England
Shadwell, London, England
Shadwell (station) – järnvägs- och tunnelbanestation i London
Shadwell, Norfolk - en ort i Norfolk, England
Shadwell, Virginia, USA
Shadwell, West Yorkshire - en ort och civil parish i Leeds, West Yorkshire, England
Thomas Shadwell (1642–1692), brittisk dramatiker och poet